Betts Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Betts Lake (Montana), im Lincoln County
 Betts Lake (Texas), im Matagorda County